Pogatschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sigismund Pogatschnig, Mediziner
 Giuseppe Pagano Pogatschnig (1896–1945), kroatisch-italienischer Architekt und Publizist, siehe Giuseppe Pagano (Architekt)
 Valentin Pogatschnigg (1840–1917), österreichischer Jurist und Volkskundler